Zasedací pořádek ve školní třídě  určuje jednotlivým žákům místo v určité části třídy, na kterém pravidelně tráví vyučovací hodiny.

Uspořádání třídy 
Podle Jarmily Bradové je zóna předních a středních lavic ve tvaru obráceného T typická pro výraznější komunikační aktivitu mezi učitelem a žáky, takže žáci, kteří tu sedí, se jeví jako komunikačně angažovanější než jejich spolužáci z okrajových a zadních lavic. Žákům sedícím v T-zóně je zároveň věnována intenzivnější komunikační pozornost ze strany učitele ve formě otázek a iniciačních replik.

Zóna dominantní aktivity 
Zóna dominantní aktivity označuje prostředí třídy, ve kterém se slučují žáci, kteří mají  o vyučování zájem a mají odhodlání pracovat v hodinách, vynikat v nich a dosahovat co nejlepších studijních výsledků.

Periferní část třídy 
Periferní část třídy je prostor, kde se shromažďují naopak žáci s negativními postoji ke škole a se sklony k digresivním projevům. Snaží se sedět ideálně co nejdál od učitele, což má za následek větší možnosti rozptýlení a úniku žáka před učitelovou pozorností, což vede k horším studijním prospěchům těchto žáků a k tomu, že nevěnují probírané látce v hodině dostatek pozornosti a participace.

Reference

Literatura 
 

Pedagogika
Studenti
Školství